— японская фамилия. Известные носители:
 Токита, Масанори (1925—2004) — японский футболист.
 Токита, Такаси (род. 1965) — японский геймдизайнер и продюсер компьютерных игр.